Personen met de achternaam Brouns

Hubert Brouns (1947-), een Belgisch onderwijzer en politicus
Jo Brouns (1975-), een Belgisch politicus
P.H.R. Brouns (Patrick) (1971-), een Nederlandse bestuurder en politicus
Steven Brouns (1975-), een Belgisch industriële vormgever en frontman van het ontwerpkantoor "Zoink"
Theo Brouns (1911–1946), een Belgisch politicus tijdens het interbellum en de Duitse bezetting